Das Comité Olímpico de Panamá wurde 1934 gegründet und 1947 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnten zwei Sportler aus Panama drei olympische Medaillen erringen (1 × Gold und 2 × Bronze).

Medaillengewinner

Weblinks 
 Comité Olímpico de Panamá

!Medaillengewinner
Panama